Der Begriff Lebenslänglich bezeichnet:

 eine lebenslange Freiheitsstrafe
 Lebenslänglich (Clarke), Roman des australischen Schriftstellers  Marcus Clarke
  Lebenslänglich (Film), US-amerikanische Filmkomödie (1999)
 Lebenslänglich (Album), Album der Deutschrock-Band BAP (2016)
Siehe auch:
 14 Tage lebenslänglich
 Zweimal lebenslänglich